Antonio Pigliaru (1922-1969) – giurista, filosofo e educatore italiano
 Francesco Pigliaru (1954) – politico italiano